Lichtenthäler ist der Familienname folgender Personen:

 Sabine Bätzing-Lichtenthäler (* 1975), deutsche Politikerin (SPD)
 Ute Lichtenthäler, deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Lichtenthaler